Ed Tauer Aurora város volt polgármestere. A posztra 2003-ban választották meg.

Karrierje
Polgármesteri karrierjének megkezdése előtt 15 évig mint termékfejlesztő és marketing szakember dolgozott egy telekommunikációs vállalatnál. 1997 óta a város képviselőtestületének tagja, ahol 6 különböző bizottságnak volt tagja, amelyek tervezésért, fejlesztésért, közművekért, közlekedésért és a reptérért, és a fiataloknak szóló programok teremtésért volt felelős. Szintén részt vett a gazdasági fejlődésért felelős testületben, amiben ő elnökölt.

Jelenleg a Republikánus Párt tagja, és számos, a kormány által a városok összefogását ösztönző ligák tagja, képviselve városát. Polgármesterként legfontosabb céloknak a következőket tűzte ki: munkahelyek teremtése, családbarát város létrehozása, és erős , látványos gazdasági fejlődés elérése.

Családja

Tauer édesapja, Paul Tauer szintén polgármesterként szolgálta Aurora városát. Ed feleségével, Betsyvel és fiukkal a városban él. Hobbija főként fából készült bútorok barkácsolása és különböző sportok.

További információk
 Aurora város hivatalos honlapja
 Ed Tauer céljai és munkássága (angolul)

Amerikai republikánus politikusok
Coloradói politikusok